Massala – città, comune e sottoprefettura della regione di Worodougou (Costa d'Avorio)
Massala – comune della regione di Ségou (Mali)